Дідівщи́на — нестатутні відносини між військовослужбовцями в колишній радянській армії, а також у сучасних арміях країн СНД, що полягають у пануванні тих, хто прослужив довше, над тими, хто прослужив менше. Найстарші в цій ієрархії називаються «дідами», звідки й назва цього явища.
 Діді́вщина — спадщина від діда.
 Ді́дівщина — давні часи (дідівські часи).

Села:
 Ді́дівщина — Київська область, Фастівський район
 Ді́дівщина — Сумська область, Кролевецький район

Збройні сили